Marcillé, commune nouvelle française située dans le département des Deux-Sèvres et la région Nouvelle-Aquitaine.
 Marcillé-Raoul commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne.
 Marcillé-Robert commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne.